Auguste Mudry peut désigner :

 Auguste Mudry (1913-1973), homme politique français ;
Auguste Mudry (1917-2006), constructeur aéronautique français.